Билалићи могу бити:

 Билалићи (Угљевик), насељено мјесто у општини Угљевик, Република Српска, БиХ
 Билалићи (Теочак), насељено мјесто у општини Теочак, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ